Marie Comnène peut désigner ::
 Marie Comnène (1152-1182), porphyrogénète et kaisarissa, femme de Rénier de Montferrat (1162-1183) ;
 Marie Comnène (morte en 1183), porphyrogénète, femme d'Alexis Axuch, gouverneur de Cilicie ;
 Marie Comnène, reine de Hongrie ;
 Marie Comnène (1154-1217), reine de Jérusalem ;
 Marie Comnène (morte en 1439), Impératrice byzantine.

Maison Comnène
Homonymie dynastique